Сергей Сергеевич Андреев:
* Андреев, Сергей Сергеевич (1923—1995) — советский теннисист и тренер.
 Андреев, Сергей Сергеевич (род. 1960) — советский и российский футболист, судья, тренер.
 Андреев, Сергей Сергеевич (ум. 2016) — российский футбольный тренер.